Cobalt – centro abitato dell'Ontario, in Canada
 Cobalt – centro abitato del Missouri, negli Stati Uniti d'America
 Cobalt – antologia bimestrale di storie per ragazze edita dalla Shūeisha
 Chevrolet Cobalt – vettura compact creata dalla Chevrolet